PNW est une abréviation, qui signifie :
 Pacific Northwest, en français le Nord-Ouest Pacifique, une région d'Amérique du Nord à cheval sur le Canada et les États-Unis

PNW est un code qui signifie :
 

Abréviation
Code